La saison 2006-2007 du Championnat d'Irak de football est la trente-troisième édition de la première division en Irak, la Division 1 League. La compétition rassemble 23 formations et se déroule en plusieurs phases :
 Championnats régionaux : les clubs sont regroupés en quatre poules géographiques et s'affrontent deux fois, les trois premiers se qualifient pour le tour suivant.
 Tour Élite : les douze qualifiés sont à nouveau répartis en deux poules de six et rencontrent une seule fois leurs adversaires. Les deux meilleurs de chaque groupe poursuivent la compétition.
 Phase finale : les quatre meilleurs clubs s'affrontent en matchs à élimination directe (demi-finales et finale). La finale se joue sur un seul match, disputé à Arbil.

C'est Arbil SC qui est sacré champion à l'issue de la saison, après avoir battu Al Qowa Al Jawia Bagdad lors de la finale nationale. Najaf FC prend la  à la suite de sa victoire face à Talaba SC en match de classement. C'est le tout premier titre de champion d'Irak de l'histoire du club.

Ramadi FC déclare forfait avant le début de la saison.

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Championnats régionaux 

|width=50%|
Groupe Bagdad A :

|}
|}

|width=50%|
Groupe Sud :

|}
|}

Tour Élite 

|}

|}

Phase finale

Demi-finales 

|}

Match pour la

Finale

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Irak de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Irak de football
Irak
2006 en Irak
2007 en Irak